Spoorweg-Maatschappij De Zuider Kogge
 Koninklijke Brugse ZwemKring, waarbij bijvoorbeeld Jasper Aerents is aangesloten
 Afkorting voor de Zwitserse Nationale Kampioenschappen, zoals de Zwitsers kampioenschap veldrijden en de Zwitserse kampioenschappen mountainbike
 Afkorting voor een zomerkamp

 Telegrafische afkorting voor Stopplaats Zalk aan de voormalige spoorlijn Hattem - Kampen Zuid